‘Irbīn (engelska: Irbin, arabiska: عربين) är en subdistriktshuvudort i Syrien.   Den ligger i provinsen Rif Dimashq, i den sydvästra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Damaskus. ‘Irbīn ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt ‘Irbīn är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om ‘Irbīn. Runt ‘Irbīn är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Damaskus,  kilometer väster om ‘Irbīn. 

Trakten runt ‘Irbīn består till största delen av jordbruksmark.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Rif Dimashq